Sestřičky můžou být:
 Sestřičky (film) – československý film režiséra Karla Kachyni z roku 1984
 Sestřičky (seriál) – český televizní seriál z roku 2020 (původně Sestřičky Modrý kód)